Ensenada ( für ‚Einbuchtung‘) bezeichnet:

 Ensenada (Buenos Aires), Stadt in Gran La Plata, Argentinien
 Partido Ensenada, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires

 Ensenada (Chile), Ort in der chilenischen Región de Los Lagos

 Ensenada, Stadt in Baja California, Mexiko
 Municipio Ensenada, Gemeinde in Baja California, Mexiko

 Ensenada (New Mexico), Ort im Rio Arriba County, USA
 Ensenada (Puerto Rico), Ort in der Gemeinde Guánica

 Ensenada Alice, Bucht der Antarktischen Halbinsel 
 Ensenada Buen Tiempo Naturhafen der Südlichen Shetlandinseln 
 Ensenada Echeverry Bucht der Antarktischen Halbinsel 
 Ensenada Garcíae Bucht der Antarktischen Halbinsel 

Siehe auch:
 Zenón de Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada (1702–1781), spanischer Staatsmann